Pedro Pinto (jornalista), jornalista luso americano
 Pedro Augusto Cunha Pinto, político português, deputado pelo PSD
 Pedro Pinto (político), político português, deputado pelo Chega